Obergoms ist eine Munizipalgemeinde und eine Burgergemeinde im Bezirk Goms des Schweizer Kantons Wallis. Sie entstand am 1. Januar 2009 aus der Fusion der bis dahin selbständigen Gemeinden Ulrichen, Obergesteln und Oberwald.

Geographie 

Die Gemeinde Obergoms liegt im oberen Teil des Wallis unterhalb des Rhonegletschers am Oberlauf der Rhone. Sie umfasst das hinterste Rotten-/Rhonetal zwischen Ulrichen und Gletsch und die Nebentalungen zwischen Nufenen, Furka, Grimsel und dem Dammastock.

Klimatabelle

Gemeindepräsidenten 
Seit den Gemeinderatswahlen von 2008:

Obergesteln – Demographie 
Mit Stand 2000 spricht die Mehrheit der Bevölkerung in Obergesteln Deutsch (183 oder 93,8 %) als Erstsprache, an zweiter Stelle steht Serbokroatisch (8 oder 4,1 %) und an dritter Stelle Tschechisch (2 oder 1,0 %). Es gibt 1 Person, die Französisch spricht.

Sehenswürdigkeiten

Verkehr 
Obergoms ist durch die Matterhorn-Gotthard-Bahn ins öffentliche Verkehrsnetz eingebunden. Alle drei Dörfer (Ulrichen, Obergesteln und Oberwald) verfügen über einen eigenen Bahnhof an der Strecke. Im Bahnhof Oberwald befindet sich die Verladestelle für den Autoverlad durch den Furka-Basistunnel nach Realp im Kanton Uri.

Von Oberwald VS aus fährt seit 2011 im Sommer die Dampfbahn über die alte Furka-Bergstrecke nach Realp im Kanton Uri.

Die Gemeinde Obergoms ist der Ausgangspunkt der drei Passstrassen über den Grimselpass, die Furka und den Nufenen und des Wegs über den Griespass.

Literatur

Weblinks 

  Webseite der Gemeinde Obergoms
 Offizielles WebGIS der Gemeinde Obergoms

Einzelnachweise 

Ort im Kanton Wallis
Schweizer Gemeinde
 
Ort an der Rhone